Термин действие употребляется в физике в нескольких специальных значениях:
 как название  скалярной физической величины,
 в значении, близком к разговорному: действие сил или вращательных моментов на тело, действие тел друг на друга,
 в значении, обычном для математики: например, действие оператора, действие группы.

См. также 
 ,
 принцип наименьшего действия.